Rybníček est un toponyme qui peut désigner :

Rybníček, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Rybníček, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Brada-Rybníček, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie